

Pessoas
Francisco Leite Chaves
Francisco Leite Ribeiro
Francisco Leite da Costa Belém
Francisco Leite de Bittencourt Sampaio

Outros
Estádio Francisco Leite

Desambiguações de antropônimos